Séféto-Nord, une commune du cercle de Kita dans la région de Kayes au Mali ;
 Séféto-Ouest, une commune du cercle de Kita dans la région de Kayes au Mali.